eus est un code qui peut signifier :
 basque, une langue, selon la norme ISO 639-2 des codes des langues ;
 basque, une langue, selon la norme ISO 639-3 des codes des langues ;
 .eus, le domaine de premier niveau du pays basque.

 Eus, une commune des Pyrénées-Orientales, en France.

Code